Sartori, puede referirse a:

Apellido
 Joseph Sartori, (1809 - 1885), fue un botánico y farmacéutico griego.
 Giovanni Sartori, (1924 - 2017), fue un teórico político, científico político y filósofo italiano.
 Juan Sartori, (nacido en 1981), es un empresario y político uruguayo.

Animales
 Dendropsophus sartori, un anfibio de México.